Carlotti ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Carlotti (* 1974), französische Sängerin
 Marie-Arlette Carlotti (* 1952), französische Politikerin (PS)